In der Liste der Baudenkmale in Güstrow sind alle denkmalgeschützten Bauten der Stadt Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) und ihrer Ortsteile aufgelistet (Stand 10. Februar 2021).

Legende

Baudenkmale nach Ortsteilen

Güstrow 

|}

Klueß 

|}

Suckow 

|}

Ehemalige Baudenkmäler

Güstrow 

|}

Quelle

Weblinks

Einzelnachweise 

Gustrow
!